Nome di due diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Okamoto (Hyōgo) – stazione della città di Kōbe
Stazione di Okamoto (Tochigi) – stazione della città di Utsunomiya